Alexis II peut désigner :

empereurs
 Alexis II Comnène (1169-1183), empereur byzantin de 1180 à 1183 ;
 Alexis II Comnène (Trébizonde) (1282-1330), empereur de Trébizonde de 1297 à 1330 ;

ecclésiastique
 Alexis II de Moscou (1929-2008), patriarche de l'Église orthodoxe russe de 1990 à 2008.

Alexis 02